Котляково — планируемый остановочный пункт Курского и Павелецкого направлений Московской железной дороги в составе линии МЦД-2 и линии МЦД-5. ТПУ «Котляково» построят с нуля, планируется организовать пересадку на одноимённую платформу Павелецкого направления железной дороги. Таким образом будущая платформа будет использоваться также пассажирами Павелецкого направления и пассажирами аэропорта Домодедово Открытие станции планируется вместе с запуском МЦД-5 в 2025-2027 годах.

Примечания 

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Строящиеся и проектируемые железнодорожные станции и платформы Москвы
МЦД-2
МЦД-5